Vaulx (Chimay), een deelgemeente van de Belgische stad Chimay
 Vaulx (Doornik), een deelgemeente van de Belgische stad Doornik

 Vaulx (Haute-Savoie)
 Vaulx (Pas-de-Calais)
 Vaulx (Vaulx-Vraucourt), voormalige gemeente in Pas-de-Calais
ook:
Vaulx-en-Velin,  Rhône
Vaulx-Milieu, Isère
Vaulx-Vraucourt,  Pas-de-Calais
gemeenten met de naam Vaux